szamoai nyelv
 szamoai nép
 Szamoa
 Amerikai Szamoa